Smolin steht für:
 Smolyn, ukrainisches Dorf an der polnischen Grenze (polnisch und russisch Smolin)
 Lee Smolin (* 1955), US-amerikanischer Theoretischer Physiker
 Oleg Nikolajewitsch Smolin (* 1952), russischer Politiker